Gunderico puede referirse a:

 Gunderico, rey de los vándalos en 407-428 d. C.
 Gunderico, arzobispo de Toledo (España) en ca. 700-710.
 Gunderico, obispo de Sigüenza (España) desde ca. 683 hasta 693 o 704.